Полиомавирус клеток Меркеля (, ранее ) — вид полиомавирусов из рода Alphapolyomavirus. Является ДНК-содержащим онковирусом, вероятно, вызывающим большинство случаев заболевания  — агрессивной формой рака кожи. Около 80 % карцином данного типа инфицированы MCPyV. Данный вирус является крайне распространённым, считается, что большинство людей инфицируются в детстве и подростковом периоде.

Вирус был впервые описан в 2008 году, это первый вирус, обнаруженный с помощью беспристрастного метагеномного секвенирования нового поколения () с использованием технологии цифрового вычитания транскриптома ().

Систематика 
Полиомавирусы — малые (~5200 пар оснований) безоболочечные двухцепочечные ДНК-содержащие вирусы. MCPyV — пятый по времени открытия полиомавирус, способный инфицировать человека.

Полиомавирус клеток Меркеля генетически близок к лимфотропному полиомавирусу африканских зелёных мартышек ().

Примечания 

Polyomaviridae
Онковирусы